Zülch ist der Name folgender Personen:

 Christoph Zülch (* 1935), von 1978 bis 2000 Richter am Bundesgerichtshof

 Gisela Zülch (1927–2003), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Helga Zülch (1920–1949), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Henning Zülch (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ines Köhler-Zülch (1941–2019), deutsche Autorin, Frau von Tilman Zülch
 Klaus-Joachim Zülch (1910–1988), deutscher Neurowissenschaftler und Hirnforscher
 Tilman Zülch (1939–2023), deutscher Menschenrechtler und Autor
 Walther Karl Zülch (1883–1966), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Zülch-Preis (Klaus-Joachim-Zülch-Preis), deutscher Wissenschaftspreis